Евролига 2018/2019 — 19-й розыгрыш Евролиги под эгидой УЛЕБ и 62-й розыгрыш ведущего соревнования среди мужских европейских клубных баскетбольных команд, включая розыгрыши Кубка европейских чемпионов ФИБА.

«Финал четырёх» турнира прошёл в Витория-Гастейсе, Испания, на спортивной арене «Фернандо Буеса Арена».

Формат 
В регулярном сезоне будет участвовать 16 команд, которые играют друг с другом по круговой системе. После 30 матчей регулярного сезона восемь лучших команд войдут в четвертьфинал. Он будет проходить в серии до трёх побед. Победители четвертьфинальных пар выходят в финал четырёх, где разыграют титул победителя Евролиги.

Участники 
Список участников регулярного сезона Евролиги 2018/2019, сформировался по следующим параметрам:
 LC: Клубы — обладатели долгосрочных лицензий
 1-е, 2-е, и т. д.: Победители и призёры национальных первенств
 EC: Обладатель Кубка Европы

Арены

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Четвертьфинал 

Команда 1 проведёт на своей площадке первую, вторую игру и, в случае необходимости, пятую. Команда 2 проведёт на своей площадке третью игру и, в случае необходимости, четвёртую.

Финал четырёх 

Финал четырёх является заключительной стадией каждого сезона Евролиги. Полуфинальные матчи проходят в пятницу. Финал проходит в воскресенье после матча за 3-е место.

Награды

MVP регулярного сезона 
  Ян Веселы ( Фенербахче)

MVP финала четырёх 
  Уилл Клайберн ( ЦСКА)

Сборная всех звёзд

Лучший оборонительный игрок 
  Вальтер Тавариш ( Реал Мадрид)

Приз имени Альфонсо Форда 
  Майк Джеймс ( Олимпия Милан)

Восходящая звезда 
  Гога Битадзе ( Будучност)

MVP месяца

MVP недели

Регулярного сезона

Четвертьфинал

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2018/2019